Шавеки — деревня, Козьянский сельсовет Шумилинского района Витебской области Белоруссии.
 Шавеки — деревня, Мишневичский сельсовет Шумилинского района Витебской области Белоруссии.